Шукаев  — русская фамилия.

Известные носители 
 Шукаев, Григорий Фёдорович (1810—1883) — русский художник-баталист.
 Шукаев, Евгений Александрович (1932–1988) — советский художник-график, архитектор, иллюстратор, карикатурист, художник-мультипликатор, главный художник сатирического журнала «Крокодил».
 Шукаев, Михаил Илларионович (1907—1975) — выдающийся партизанский командир Великой Отечественной войны, полковник, организатор и активный участник партизанского движения.